Pristava se poate referi la:

În Slovenia:
Cvetkovci, sat din comuna Ormož, cunoscut în trecut ca Pristava
Mala Pristava, Pivka, localitate din comuna Pivka
Pristava, Borovnica, localitate din comuna Borovnica
Castelul Pristava, Radlje ob Dravi
Pristava, Cirkulane, localitate din comuna Cirkulane
Pristava, Jesenice, Javorniški Rovt, Jesenice
Pristava Lepena, stațiune montană din Valea Lepena, de lângă Bovec
Pristava, Ljutomer, localitate din comuna Ljutomer
Pristava nad Stično, localitate din comuna Ivančna Gorica
Pristava, Nova Gorica,suburbie a orașului Nova Gorica
Pristava, Novo mesto, sat din comuna Novo Mesto
Pristava ob Krki, localitate din comuna Krško
Pristava pri Lesičnem, localitate din comuna Podčetrtek
Pristava pri Leskovcu, localitate din comuna Krško
Pristava pri Mestinju, localitate din comuna Podčetrtek
Pristava, Sežana, localitate din comuna Sežana
Pristava, Tržič, localitate din comuna Tržič
Spodnja Pristava, localitate din comuna Slovenske Konjice
Velika Pristava, localitate din comuna Pivka
Zgornja Pristava, Slovenske Konjice, localitate din comuna Slovenske Konjice
Zgornja Pristava, Videm, localitate din comuna Videm

În Croația:
 Pristava, Croația, un sat